Flügelnuss steht für:
 die Pflanzengattung der Flügelnüsse (Pterocarya) aus der Familie der Walnussgewächse
 veraltet für die Pflanzengattung der Langfäden (Combretum)
 eine Sonderform der Schließfrucht, siehe Flügelnuss (Botanik)